Bruno Zevi (1918-2000), architecte italien, historien de l'art et critique d'art ;
 Fausto Zevi (né en 1938), archéologue italien ;
 Tullia Zevi (1919-2011), journaliste italienne.

Voir aussi
 Ariel Zeevi (né en 1977), judoka israélien.
 Rehavam Zeevi (1926-2001), général, historien et un homme politique israélien.